Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giorgio Galimberti e Dominik Hrbatý che hanno battuto in finale Ashley Fisher e Nathan Healey 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Nathan Healey (finale)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)

 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2002